La Federation Cup 1986 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 24ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 41 nazionali. Il World Group si è giocato all'I. Czech Lawn Tennis Club di Praga in Cecoslovacchia dal 20 al 27 luglio e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto la Cecoslovacchia. La finale ha segnato il 1° ritorno in Cecoslovacchia di Martina Navrátilová dopo la sua defezione del 1975.

Turno di qualificazione
Tutti i match si sono giocati all'I. Czech Lawn Tennis Club di Praga in Cecoslovacchia su campi in terra.

Le squadre vincenti avanzano al Tabellone principale, le perdenti giocano le qualificazioni al turno di consolazione.

Tabellone principale

Le squadre perdenti del 1º turno giocano i turni di consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni